, урождённый  — японский актёр и мастер боевых искусств, наиболее известный по исполнению главной роли Огами Итто, ронина XVII века, в серии из шести фильмов «Одинокий волк и его ребёнок» по одноимённой манге и сценарию .

Биография 
Вакаяма родился 1 сентября 1929 года в районе Токио Факугава, Япония. Его отец Тохидзи Кацу играл и пел в традиционном японском театре кабуки, как и его семья, полностью посвятившая жизнь кабуки. Вакаяма и его младший брат Синтаро Кацу исходно пошли по стопам семейной карьеры, однако он вскоре осознал, что его призвание лежит вне кабуки, и в возрасте 13 лет занялся дзюдо, добившись 4 дана.

В 1952 году, с частью актёрской труппы «Azuma Kabuki», Вакаяма поехал в США на 9 месяцев. Спустя два года, как только закончился контракт, он ушёл из театра. Продолжая заниматься дзюдо, он приглянулся кинокомпании Toho, предложившей ему играть мастера боевых искусств в фильмах дзидайгэки. Новая работа потребовала от Вакаямы новых знаний, и он начал изучать и другие виды боевых искусств: кэмпо, иайдо, кэндо и бодзюцу. Полученный опыт стал основой его актёрской деятельности, в телесериалах «Молчаливый самурай» и «Сёкин Касэги», а также его наиболее известной роли Огами Итто в серии фильмов «Одинокий волк и его ребенок».

Томисабуро Вакаяма снялся во многих фильмах — по различным подсчётам от 250 до 500, включая несколько ролей в американском кино — тренера бейсбольной команды в фильме «The Bad News Bears Go to Japan (1978)» и оябуна якудза в фильме Ридли Скотта «Чёрный дождь» (1989).

Вакаяма умер от острой сердечной недостаточности в 62-летнем возрасте 2 апреля 1992 года в больнице Киото. После него остался сын Киитиро Вакаяма (род. 1965), также актёр.

Фильмография 

1955-1969
 Gyakushu orochimaru (1955)
 Rage (1959)
 Fukaku hichô (1959)
 Jirochô kesshôki: Nagurikomi kôjinyama (1960)
 Megitsune henge (1961)
 Tekka Daimyo («Lord of Steel Heart») (1961)
 Ghost of Oiwa (1961)
 Zatoichi 2 (1962)[4]
 Ninja 1 (1962)
 Love for a Mother (1962)
 Sleepy Eyes of Death: The Chinese Jade (1963)
 Teuchi (1963)
 Ninja 2 (1963)
 Ninja 3 (1963)
 Zatoichi and the Chest of Gold (1964)[4]
 Sleepy Eyes of Death: Sword of Seduction (1964)
 Ninja 4 (1964)
 Virgin Witnessed (1966)
 A Brave Generous Era (1966)
 Fraternal Honor: Three Brothers of Kanto (1966)
 Bakuchiuchi ("The Gambler) (1967)[7]
 Hokkai yûkyôden (1967)
 Hibotan bakuto («Red Peony Gambler») (1968)[8]
 Kyôdai jingi gyakuen no sakazuki (1968)
 Yôen dokufu-den hannya no ohyaku (1968)
 Bakuto retsuden (1968)
 Kaettekita gokudo (1968)
 Ballad of Murder (1968)
 Wicked Priest (1968)
 Nunnery Confidential (1968)
 Bakuchi-uchi: Socho tobaku (1968)
 Gendai yakuza: Yotamono no okite (1968)
 Memoir of Japanese Assassins (1969)
 Tabi ni deta gokudo (1969)
 Boss (1969)[9]
 Nihon jokyo-den: Kyokaku geisha (1969)
 Nihon ansatsu hiroku (1969)
 Red Peony: The Hanafuda Game (1969)
 Matteita gokudo (1969)
 Gokudô bôzu: Nenbutsu hitokiri tabi (1969)

1970-1979
 Blind Yakuza Monk (1970)
 Bakuchi-uchi: Nagaremono (1970)
 Underground Syndicate (1970)
 Shiruku hatto no ô-oyabun (1970)
 Shiruku hatto no ô-oyabun: Chobi-hige no kuma (1970)
 Thugs of Shinjuku (1970)
 Gokuaku bozu nenbutsu sandangiri (1970)
 Gokudo Kamagasaki ni kaeru (1970)
 Gokudo kyojo tabi (1970)
 Hakurai jingi: Kapone no shatei (1970)
 Nihon boryoku-dan: Kumicho kuzure (1970)
 Saigo no tokkôtai (1970)
 A Boss with the Samurai Spirit (1971)
 Gamblers in Okinawa (1971) (International: English title)
 Bakuto kirikomi-tai (1971)
 Boryokudan sai buso (1971)
 Kizudarake no seishun (1971)
 Nippon akuninden (1971)
 Nihon yakuza-den: Sôchiyô e no michi (1971)
 Bakuchi-uchi: Inochi-huda (1971)
 Cherry Blossom Fire Gang (1972)
 Lone Wolf and Cub: Sword of Vengeance (1972)[4][10]
 Lone Wolf and Cub: Baby Cart at the River Styx (1972)[4][11]
 Lone Wolf and Cub: Baby Cart to Hades (1972)[4]
 Lone Wolf and Cub: Baby Cart in Peril (1972)[4]
 Lone Wolf and Cub: Baby Cart in the Land of Demons (1973)[4]
 Kamagasaki gokudo (1973)
 ESPY (1974)
 Lone Wolf and Cub: White Heaven in Hell (1974)[4][12]
 Datsugoku Hiroshima satsujinshû (1974)
 Gokudo VS furyô banchô (1974)
 Gokudo VS Mamushi (1974)
 Bôryoku kinmyaku (1975)
 Devil’s Bouncing Ball Song (1977)
 Edogawa Rampo no injû (1977)
 Torakku yarô: Otoko ippiki momojirô (1977)
 Sugata Sanshiro (1977)
 Hi no Tori или Жар-Птица («The Phoenix») (1978)
 The Bad News Bears Go to Japan (1978)[10]
 Oh My Son (1979)
 Distant Tomorrow (1979)

1980-1991
 Убийца сёгуна (1980)[2][4]
 Врата юности (1981)
 Makai Tenshō («Samurai Reincarnation») (1981)
 Flames of Blood (1981)
 Conquest (1982)
 The Shootout (1982)
 Irezumi: Spirit of Tattoo (1982)
 Jinsei gekijo («Theater of Life») (1983)
 Shôsetsu Yoshida gakko (1983)
 Hakujasho (1983)
 Story of the Yamashita Boy (1985)
 Ningen no yakusoku («A Promise») (1986)
 Shinran: Shiroi michi («Shinran: Path to Purity») (1987)
 Чёрный дождь (1989)[4][5]
 Jotei: Kasuga no tsubone (1990)
 Checkmate (1991)

Примечания 

Актёры Японии
Умершие от сердечной недостаточности